L’île de Tuti, île fluviale (Soudan)
 , localité (Estonie)
  (1939–1989), actrice indonésienne

Paronymes 
 Tutti
 Tutsi